Rannou est un patronyme breton qui dériverait du nom germanique « Hramnwulf » (corbeau-loup). Il est apparenté à Ramnout, Ramnoux et Ranou.

Personnes 

 Blandine Rannou (née en 1966), claveciniste française ;
 François Rannou (né en 1963), poète et essayiste français ;
 Hung Rannou (né en 1955), artiste contemporain français ;
 Jean Rannou (né en 1942), général français ;
 Pascal Rannou (né en 1958), écrivain français
 Francois Rannou (né en 1967), Professeur de Médecine, Université de Paris, Hôpital Cochin

Noblesse 
Rannou est une famille noble bretonne: Famille Rannou, Vicomte de Pratmeur. Blason : Losangé d'argent et de sable.

Autres 
 Monique Ranou, marque de distributeur d'Intermarché.

Notes et références 

Patronyme breton